Ibrahim pasa néven ismert személyek:

 Çandarlı Ibrahim pasa (meghalt 1429-ben), II. Murád szultán nagyvezírje
 Çandarlı Ibrahim pasa (meghalt 1499-ben), az előbbi unokája, II. Bajazid szultán nagyvezírje
 Pargali Ibrahim pasa (1493–1536), az Oszmán Birodalom politikusa, I. Szulejmán szultán nagyvezírje 1523–1536 között, Egyiptom kormányzója 1525-ben
 Damad Ibrahim pasa (meghalt 1601-ben), az Oszmán Birodalom politikusa, II. Ahmed szultán nagyvezírje
 Maktul Hacı Ibrahim pasa (meghalt 1604-ben), az Oszmán Birodalom politikusa, Egyiptom kormányzója (1604)
 Ibrahim pasa (fl. 1610–1620), Bosznia kormányzója 
 Deli Ibrahim pasa (fl. 1620–1630), Bosznia kormányzója
 Defterdarzade Ibrahim pasa (fl. 1639), az Oszmán Birodalom pénzügyminisztere
 Gabela Ibrahim pasa (fl. 1645), Bosznia kormányzója
 Algíri Ibrahim pasa (fl. 1657–1659), Algír kormányzója
 Teşnak Ibrahim pasa (fl. 1670), Bosznia kormányzója
 Koca Arnaud Ibrahim pasa (fl. 1670), Bosznia kormányzója
 Sejtán Ibrahim pasa (meghalt 1685-ben) egyiptomi pasa, budai beglerbég, magyarországi szerdár
 Bayburtlu Kara Ibrahim pasa (meghalt 1687-ben), az Oszmán Birodalom politikusa, nagyvezír (1683–1685), Egyiptom kormányzója (1669–1673)
 Ibrahim pasa (fl. 1690–1700), a temesvári vilajet kormányzója
 Hacı Ibrahim pasa (fl. 1703), Bosznia kormányzója
 Hoca Ibrahim pasa (fl. 1713), oszmán nagyvezír
 Moralı Ibrahim pasa (meghalt 1725-ben), az Oszmán Birodalom politikusa, különféle tartományok, köztük Egyiptom kormányzója (1709–1710)
 Kabakulak Ibrahim pasa (fl. 1730), oszmán nagyvezír, Bosznia kormányzója
 Nevşehirli Damad Ibrahim pasa (1666–1730), az Oszmán Birodalom politikusa, nagyvezír
 Ibrahim pasa al-Azm (fl. 1740), a szidóni vilajet kormányzója
 Hacı Ibrahim pasa (meghalt 1775-ben), az Oszmán Birodalom politikusa és Egyiptom kormányzója (1774–1775)
 Eğribozlu İbrahim pasa (fl. 1758–1768), az Oszmán Birodalom admirálisa
 Ibrahim pasa of Berat, Berat uralkodója a 18. században
 Ibrahim pasa Baban (fl. 1783–1784), kurd vezető, Szulejmánijja alapítója
 Ibrahim pasa al-Halabi (fl. 1788–1789), Damaszkusz oszmán kormányzója
 Ibrahim Bushati (meghalt 1810-ben), Shkodër pasája
 Ibrahim pasa (1789–1848), egyiptomi tábornok, Muhammad Ali basa fia
 Ibrahim Sarim pasa (1801–1853), az Oszmán Birodalom politikusa
 Ibrahim Edhem pasa (1819–1893), az Oszmán Birodalom politikusa, II. Abdulhamid nagyvezírje
 Ibrahim Fehmi pasa (1838–1896), oszmán herceg
 Ibrahim Hakki pasa (1862–1918), az Oszmán Birodalom politikusa
 Abdel Fattah Yahya Ibrahim pasa (1876–1951), egyiptomi politikus
 Hilmi Ibrahim pasa (fl. 1800–1820), Bosznia és Kréta kormányzója
 Ibrahim Dervish pasa (fl. 1872), Bosznia kormányzója
 Ali Ibrahim pasa, Egyiptom oktatásügyi minisztere (1879–1881)